Jiaogang (kinesiska: 焦岗, 焦岗乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 100 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 30763. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %. Jiaogang ligger vid sjön Jiaogang Hu.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina